Team 3D steht für:
 Team 3D, US-amerikanisches Wrestling-Team, siehe Dudley Boyz
 Team 3D (Clan), ehemaliger US-amerikanischer E-Sport-Clan